Die Australian Goldfields Open 2014 waren ein Snookerturnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 2014/15, das vom 30. Juni bis zum 6. Juli 2014 im Bendigo Stadium in Bendigo (Australien) ausgetragen wurde.

Vorjahressieger Marco Fu trat nicht zur Titelverteidigung an. Vorjahresfinalist Neil Robertson, der in der Woche davor das Wuxi Classic gewonnen hatte, kam erneut ins Endspiel, aber auch im vierten Anlauf gelang dem Lokalmatador der Heimsieg nicht. Er verlor mit 5:9 gegen Judd Trump, der seinen vierten Sieg bei einem großen Weltranglistenturnier feierte.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte 
Das Preisgeld stieg im Vergleich zum Vorjahr um 55.000 Australische Dollar, der Sieger bekam 5.000 A$ mehr. Ab dieser Saison gab es keine Weltranglistenpunkte mehr; die Preisgeldsumme bestimmt nun die Weltranglistenposition. Somit ergibt sich der Stellenwert des Turniers aus dem Preisgeld. Die Australian Goldfields Open lagen demnach vor den Events der European und Asian Tour, aber hinter allen anderen Weltranglistenturnieren.

Wildcard-Runde 
Die Begegnungen der Wildcard-Runde fanden am 30. Juni 2014 in Bendigo statt.

Finalrunde 
Da die Australian Goldfields Open unmittelbar im Anschluss an das Wuxi Classic stattfanden, bekamen die Halbfinalisten des chinesischen Turniers zwei freie Tage; sie mussten erst am Mittwoch antreten.

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele wurden vom 30. Mai bis zum 3. Juni 2014 im Capital Venue in Gloucester (England) ausgetragen.

A = Amateurspieler (während der Saison 2014/15 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Century Breaks

Endrunde

Qualifikation

Quellen

Weblinks 
 2014 Australian Goldfields Open – Pictures by Tai Chengzhe auf Facebook.

2014
Snookerveranstaltung 2014
Billardturnier in Bendigo